Челюскин:

 Челюскины (исторически Челюсткины) — древний дворянский род, известный с конца 16 в. Владел имениями в Тульской, Рязанской, Саратовской губерниях.
 Челюскин, Семён Иванович (около 1700—1764) — русский полярный мореплаватель.
 Челюскин — полуостров на севере Таймыра.
 Челюскин — мыс на севере одноимённого полуострова.
 «Челюскин» — полярная станция на мысе Челюскин.
 Челюскин — посёлок Суземского района Брянской области.
 «Челюскин» — советский пароход, раздавленный льдами.
 «Семён Челюскин» российский пароход, взорвавшийся 13 января 1917 года в районе аванпорта «Экономия» (Архангельск); погибли и пропали без вести 284 человека, ранены 299 человек.

См. также 
«Челюскинцы» — советский фильм 1984 года, посвящённый гибели парохода «Челюскин» и последующей спасательной операции.